Рошбрюн () может означать:

Персоналии:
 Рошбрюн, Альфонс Тремо де (1836—1912) — французский натуралист.
  (1830—1870) — французский солдат и польский генерал, организатор «зуавов смерти».
  (1824—1900) — французский художник, скульптор, эстампист.

Населённые пункты:
 Рошбрюн (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Рошбрюн (Дром) — коммуна во Франции, в департаменте Дром.